Bangale ist:
 ein Staatsbürger von Bangladesch
 eine keniatische Verwaltungseinheit, siehe Tana River County
 Bangale (Ort), ein besiedelter Ort im Südwesten Kameruns

Siehe auch: